Ві́льнюська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь м. Вільнюс, столиці Литви.

 Вільнюська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Вільнюська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Вільнюська вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вільнюська вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Вільнюська вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці